Ora kan syfta på:

 Ora (skalbaggar) – ett släkte av skalbaggar
 Ora (musikalbum) – ett musikalbum från 2012 av Rita Ora
 Rita Ora (1990–) – en brittisk sångerska och skådespelare av kosovoalbanskt ursprung
 Ora, Sydtyrolen – en kommun i Italien
 Orá – en ort i Cypern
 Ora säteri – en herrgård i Uppsala kommun